De achtste editie van het Afrikaans kampioenschap hockey voor mannen werd in 2009 gehouden in het Zuid-Afrikaanse Pretoria. Het toernooi met 4 deelnemers werd gehouden van 10 tot en met 16 juli. Zuid-Afrika won voor de vijfde keer op rij. Kenia trok zich terug.

Wedstrijden

Groepsfase 
De nummers een en twee plaatsten zich voor de finale, de nummers 3 en 4 voor de strijd om de derde plaats.

Plaatsingswedstrijden 

Om de 3e/4e plaats

Finale

Eindrangschikking

Hockey in 2009
Afrikaans kampioenschap hockey
Sportevenement in Pretoria